Шарапутдин (Шарабутдин) Заирбекович Атаев (род. 10 июня 1999, Доргели, Карабудахкентский район, Дагестан, Россия) — российский боксёр, дагестанского происхождения, выступающий в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях. Мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион России (2021, 2022), серебряный (2020) и бронзовый (2019) призёр чемпионата России, чемпион кубка мира среди нефтяных стран (2019), четвертьфиналист чемпионата мира 2021 года в любителях.

Биография 
Родился 10 июня 1999 года в селе Доргели, в Карабудахкентском районе Республики Дагестан, в России.

Любительская карьера 
Является воспитанником тренера Рашидбека Ахмедова, у которого занимается в махачкалинской ШВСМ.

В декабре 2016 года стал бронзовым призёром международного турнира по боксу среди юниоров памяти Аббаса Агаларова в Баку.
В 2017 году выиграл первенство СКФО, победив Казбека Сарова (полуфинал) и Шамиля Абулхаджиева (финал)

2018—2019 годы 
В августе 2018 года на чемпионате СКФО в Хасавюрте стал серебряным призёром, тем самым выполнив нормативы мастера спорта. В мае 2019 года стал чемпионом Дагестана.

В ноябре 2019 года на чемпионате России по боксу стал бронзовым призёром, уступив в полуфинале Георгию Кушиташвили.

В декабре 2019 года стал первым на Кубке мира нефтяных стран в Белоярском, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

2020—2021 годы 
В марте 2020 года стал серебряным призёром международного турнира «Gee Bee» в Хельсинки.

Затем в 2020 году началась коронавирусная пандемия COVID-19, жёсткий коронавирусный карантин в России и по всей Европе, и отсутствие соревновательной практики.

В начале сентября 2021 года в Кемерово стал чемпионом России в категории до 86 кг. Там он в 1/8 финала единогласным решением судей победил Ришата Бакирова, в четвертьфинале он победил Ильяса Данилова, в полуфинале единогласным решением судей победил опытного Василия Зверяна, и в финале единогласным решением судей победил Вадима Щеблыкина.

В конце октября 2021 года в Белграде (Сербия) участвовал на чемпионате мира, в категории до 86 кг. Где он в 1/16 финала соревнований досрочно нокаутом во 2-м раунде победил литовского боксёра Тадаса Тамасаускаса, затем в 1/8 финала по очкам (4:1) победил опытного киргиза Эркина Адылбека уулу, но в четвертьфинале по очкам (1:4) проиграл опытному кубинцу выступающему за Азербайджан Лорену Альфонсо, — который в итоге стал чемпионом мира 2021 года.

2022 год 
В начале октября 2022 года в Чите вновь стал чемпионом России в категории до 86 кг. Где он в 1/16 финала соревнований по очкам единогласным решением судей победил Александра Парфёнова, затем в 1/8 финала по очкам единогласным решением судей (5:0) победил Дмитрия Захарьева, в четвертьфинале по очкам единогласным решением судей (5:0) победил опытного Евгения Чаплыгина, затем в полуфинале победил Теймураза Сурова, и в финале единогласным решением судей победил Ришата Бакирова.

Профессиональная карьера 
24 декабря 2021 года в Москве (Россия) дебютировал на профессиональном ринге, в полутяжёлом весе, досрочно техническим нокаутом в 1-м раунде победив соотечественника Тимура Кайсина (0-3).

Статистика профессиональных боёв

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по боксу 2019 — ;
 Чемпионат России по боксу 2020 — ;
 Чемпионат России по боксу 2021 — ;
 Чемпионат России по боксу 2022 — ;

Примечания

Ссылки 
 
 Шарапутдин Атаев  — новости на сайте AllBoxing.Ru
 Атаев Шарапутдин Заирбекович  — новости на сайте Sportbox.ru
 Шарапутдин Атаев — новости на сайте Sports.kz
 Sharabutdin Ataev — профиль на сайте Tapology.com

Чемпионы России по боксу
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Мастера спорта России международного класса
Боксёры-проспекты